Mauretania – państwo w Afryce
 Mauretania – starożytne państwo w Afryce północnej; późniejsza prowincja rzymska
 Mauretania – prowincja rzymska
 RMS "Mauretania" – statek parowy
 RMS "Mauretania" II – statek parowy